

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 689—664 гг. до н. э. — Фараон Тахарка. Строительство в Фивах.
 После длительной осады Синаххериб взял Вавилон. Разграбление и затопление города.

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Летом луская княгиня Цзян отправилась к цискому войску.
 Осенью ниский правитель Ли-лай прибыл для аудиенции в Лу (в «Чуньцю» он назван только по имени, ибо не признавался его титул).
 Чуский Вэнь-ван впервые учредил столицу в Ин, перенеся её из Даньяна.
 Зимой циский Сян-гун, луский князь, сунцы, чэньцы и цайцы, получив повеление вана, напали на Вэй, чтобы ввести туда Хуэй-гуна.

См. также

Примечания